Torneig de tennis masculí: J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2018
 Torneig de tennis femení: Ladies Championship Gstaad 2018